|}
Die Bahnstrecke Suzzara–Ferrara ist eine Eisenbahnstrecke in Italien. Sie wird von der regionalen Bahngesellschaft Ferrovie Emilia Romagna betrieben.

Sie wurde 1888 eröffnet und von Anfang von der privaten Aktiengesellschaft Società Anonima Ferrovia Suzzara-Ferrara (FSF) betrieben, die später durch einen gleichnamigen staatlichen Kommissarbetrieb ersetzt wurde.

Am 1. Januar 2001 ging die FSF in den neugegründeten Ferrovie Emilia Romagna (FER) auf.

Siehe auch 
 Liste der Lokomotiven und Triebwagen der Ferrovia Suzzara-Ferrara

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna
Bahnstrecke in der Lombardei
Suzzara
Ferrara